Yannick Ruiz Gomes  (Bissau, 7 de Dezembro de 1988) é um futebolista português de origem guineense que atua como avançado.

História
Yannick Ruiz Gomes emigrou para Portugal com 4 anos de idade e começou a jogar no União de Coimbra aos 7 anos de idade, clube no qual passou por todos os escalões de formação. Pelo meio Yannick ainda jogou uma época nos juvenis da Associação Académica de Coimbra  e também uma época nos júniores da Associação Naval 1º de Maio em Figueira da Foz.

Como sénior, Yannick jogou no Pampilhosa, Gândara e Sporting de Pombal, antes de em Julho de 2010 ter rumado ao estrangeiro onde actuou em 3 países (Alemanha, Luxemburgo e Chipre). Regressou ao futebol português em Janeiro de 2015 para representar temporariamente o Clube Desportivo e Recreativo Penelense num contrato até Maio de 2015. 

Em Agosto de 2015 Yannick mudou de clube, rumou á Assoçiação Desportiva Nogueirense, em Oliveira do Hospital, onde permaneceu e jogou por apenas 2 meses. Já em Janeiro de 2016 Yanick assinou até ao final da época pelo A.D.R.C. Aguiar da Beira onde atingiu o objetivo há muito perseguido por este clube, a conquista da taça da A.F. Guarda.

O Stumbras Kaunas da Lituânia (2016) e um novo regresso a Portugal para o G.D. Oliveira de Frades (Janeiro de 2017) foram os clubes que se seguiram na carreira deste atacante.

Em Março de 2018 Yannick partiu para a sua primeira aventura fora da Europa, os chineses do Hang Sai, da Liga de Elite de Macau contrataram o jogador.

Futebolistas de Portugal